Groeben steht für:
 Groeben (Adelsgeschlecht), märkische Uradelsfamilie
 Groeben (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 von der Groeben (Begleitschiff), Begleitschiff der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

Gröben ist der Name folgender Orte:
 Gröben (Albaching), Ortsteil von Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gröben (Amerang), Ortsteil von Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gröben (Antdorf), Ortsteil von Antdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Gröben (Bad Aibling), Ortsteil von Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gröben (Bernau am Chiemsee), Ortsteil von Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gröben (Gerolsbach), Ortsteil von Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Gröben (Großkarolinenfeld), Ortsteil von Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gröben (Großweil), Ortsteil von Großweil, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Gröben (Hörgertshausen), Ortsteil von Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Gröben (Ludwigsfelde), Ortsteil von Ludwigsfelde, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Gröben (Petting), Ortsteil von Petting (Gemeinde), Landkreis Traunstein, Bayern
 Gröben (Polling), Ortsteil von Polling (bei Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gröben (Reisbach), Ortsteil von Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Gröben (Schlöben), Ortsteil von Schlöben, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Gröben (Schnaitsee), Ortsteil von Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gröben (Soyen), Ortsteil von Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gröben (Taching am See), Ortsteil von Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gröben (Teisendorf), Ortsteil von Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gröben (Teuchern), Ortsteil von Teuchern, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gröben (Übersee), Ortsteil von Übersee (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern
 Gröben, bis 1928 Groß Gröben, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Grabin (Ostróda) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gröben (Gemeinde Ober-Grafendorf), Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gröben (Gemeinde Berwang), Katastralgemeinde von Berwang, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch:
 May-Ayim-Ufer (früher Gröbenufer), Straße in Berlin-Kreuzberg
 Krobia (deutsch Kröben), Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen 
 Gröbenkapelle
 Großer Gröben
 Groß Gröben
 Klein Gröben